Päivärinta är ett finskt efternamn, som burits av bland andra:

 Lassi Päivärinta (född 1954), finländsk matematiker
 Lili Päivärinta (född 1966), svensk sångerska
 Pekka Päivärinta (född 1949), finländsk friidrottare
 Pekka Päivärinta (mc-förare) (född 1971), finländsk sidvagnsmotorcykelförare
 Pietari Päivärinta (1827–1913), finländsk författare
 Susie Päivärinta (född 1964), svensk sångerska